VyOS — операционная система с открытым исходным кодом на основе Debian GNU/Linux. 

VyOS предоставляет бесплатную платформу маршрутизации, которая конкурирует непосредственно с другими коммерчески доступными решениями от известных сетевых провайдеров. Поскольку VyOS работает на стандартных системах amd64, i586 и ARM, он может использоваться как платформа маршрутизатора и брандмауэра для облачных вычислений.

История 
После того, как Brocade Communications прекратила разработку Vyatta Routing, небольшая группа энтузиастов заняла последнее издание Community Edition, и работала над созданием форка с открытым исходным кодом, чтобы продолжить законченную разработку Vyatta Routing.

Релизы 
Версия 1.0.0 (Hydrogen) выпущена 22 декабря 2013 года. 9 октября 2014 года была выпущена версия 1.1.0 (Helium). Все версии, выпущенные до сих пор, были основаны на Debian 6.0 (Squeeze), и доступны как 32-битные, и 64-битные образы для физических, и виртуальных машин.

В соответствии с соглашением об именах, следующая версия будет называться Lithium.

История версий

Поддержка VMware 
Образ VyOS OVA для VMware было выпущено с выпуском технического обслуживания от 3 февраля 2014 года. Он позволяет удобную настройку VyOS на платформе VMware, и включает в себя все инструменты VMware, и пара-виртуальные драйверы. Образ OVA можно загрузить со стандартной страницы загрузки.

Поддержка Amazon EC2 
Начиная с версии 1.0.2, клиенты Amazon EC2 могут выбрать образ ВОМС AMI (устаревший, был удалён из скачиваний в феврале 2018 года).

Начиная с версии 1.1.7, клиенты AWS должны использовать новый образ VyOS AMI.

Ссылки

Примечания 

Дистрибутивы Linux
Ethernet
Программное обеспечение маршрутизаторов
Дистрибутивы семейства Debian
Маршрутизаторы
VPN
Виртуализация
Сетевая безопасность